Chennai, anteriorment Madràs, ciutat i corporació municipal de l'Índia, capital de l'estat de Tamil Nadu.
 Àrea Metropolitana de Chennai, una entitat formada per la ciutat de Chennai.
 Wards de Chennai, divisions internes de la ciutat de Chennai.
 Distrcite de Chennai, divisió administrativa de l'Índia a l'estat de Tamil Nadu.
 Àrees de Chennai, parts de la ciutat de Chennai amb característiques determinades pròpies.
 Corporació Municipal de Chennai, cos governamental que administra la ciutat de Chennai.